Richardi ist der Name folgender Personen:

 Godfried Richardi (1629–1682), von 1671 bis 1682 Abt im Kloster Grafschaft in Schmallenberg
 Hans-Günter Richardi (* 1939), deutscher Autor und Journalist
 Reinhard Richardi (* 1937), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch
Ricardi
Riccardi